Монако се први пут појавио на Олимпијским играма 1920. године. Од тада спортисти из Монака су учествовали на већини летњих олимпијада, пропустили су само игре 1932, 1956 и 1980. године.

На Зимским олимпијским играма Монако је први пут учествовао 1984. године и учествовао на свим наредним одржаним Зимским олимпијским играма.

Монако никада није био домаћин олимпијских игара, и спортисти из Монака нису никада, закључно са 2008. годином, освојили ни једну олимпијску медаљу ни на летњим ни на Зимским олимпијским играма.

Национални олимпијски комитет Монака (-{Comité National Olympique et Sportif Français}-) је основан 1907. а признат од стране МОКа 1953. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освојене медаље на ЗОИ

Спољашње везе 
 
 

Монако на олимпијским играма